La force de défense populaire - Kalay (birman : ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (ကလေး) , en abrégé PDF Kalay) est une force de défense locale opérant à Kalaymyo, dans la région de Sagaing, en Birmanie. Elle a été formée par des jeunes de Birmanie sous le  et des militants pro-démocratie en 2021 en réponse au coup d'État du 1er février 2021 et aux violences en cours en Birmanie par la junte militaire. La force comprend 12 bataillons.

Notes et références 

Faction armée indépendantiste
Faction armée en Birmanie
Fondation en 2021